Clackamas – szczep indiański

Miejscowości w USA:
 Clackamas – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clackamas (ang. Clackamas County) – w stanie Oregon